Valley Center Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Valley Center Township (Pawnee County, Kansas)
 Valley Center Township (Sedgwick County, Kansas)